Арденнские егеря (, ), полное название Средний батальон арденнских егерей () — пехотный батальон и элитное формирование вооружённых сил Бельгии, образованный в 1933 году под названием Полк арденнских егерей (, ) как часть Средней бригады и как правопреемник 10-го линейного пехотного полка. Имя полка носилось до 2011 года, пока не было произведено сокращение подразделения до размеров батальона. Батальон (тогда полк) получил своё название в честь густой лесной и холмистой местности Арденн, где находился штаб полка. Девиз — «Сопротивляться до последнего!» (, буквально «Сопротивляйся и кусай!»).

Арденнские егеря стали особенно известными во Вторую мировую войну: во время вторжения вермахта в Бельгию в 1940 году они сдерживали натиск немецких танковых частей при Боданже, Шабреэ и в . Они обороняли Денйце, районы Готтем и Винкт. Заслуги егерей отражены в их наградах: названия местечек, в которых они сражались (Арденны, канал Альбер, Дандр, Лис и Винкт), увековечены на штандарте егерей. В настоящее время егеря участвуют в операциях сил НАТО, миротворцев ООН и вооружённых сил стран Евросоюза, а также участвуют в гуманитарных операциях с участием вооружённых сил Бельгии по всему миру и сотрудничают с полицией Бельгии в ходе антитеррористических операций.

Образование и структура 

Полк егерей был образован в 1933 году по указу короля Леопольда III на основе 10-го линейного пехотного полка. Он был оснащён лёгкими бронеавтомобилями, противотанковыми орудиями и лёгкими бронетранспортёрами типа Renault Chenillette. 1 июля 1939 года из трёх полков арденнских егерей была создана дивизия арденнских егерей, куда входили мотострелковый батальон и артиллерийский полк, а общая численность дивизии варьировалась от 30 до 35 тысяч человек. В полку служили как профессиональные контрактники, так и призывники. Штаб состоял из профессиональных военных, большая часть из которых участвовали в Первой мировой войне и на протяжении 4 лет несли службу в 10-м линейном пехотном полку. Когда началась волна мобилизации после начала Второй мировой войны, была создана ещё одна дивизия арденнских егерей. Командовал ими генерал Морис Кейертс.

Личный состав арденнских егерей — это преимущественно уроженцы Валлонии и особенно Арденн, однако там проходили и проходят службу и представители других частей Бельгии. В частности, после реорганизации армии значительная часть фламандцев хотела продолжать службу в батальоне егерей. Этнического разграничения нет, в батальоне несут службу также и этнические немцы. Поскольку в бельгийской армии есть франкоязычные и нидерландскоязычные подразделения, каждый военнослужащий сам решает, где ему служить. Тем не менее, знание разговорного языка является одним из ключевых факторов, влияющих на отношение со стороны командования. В настоящее время арденнские егеря являются франкоязычным батальоном. До 1994 года в Фильсальме нёс службу 3-й немецкоязычный батальон полка арденнских егерей.

Вторая мировая война

Предвоенная ситуация 
На момент начала Второй мировой войны бельгийские войска несли службу на тех пограничных территориях, откуда была наибольшей вероятность начала немецкого наступления: от северного сектора Люттиха до Весдра в Арденнах. В случае вооружённого столкновения арденнские егеря должны были вступить в бой. Остальная часть Арденнского массива, растянувшаяся вдоль франко-бельгийской границы, казалась непроходимой для немецких сухопутных сил, с точки зрения маршала Франции Филиппа Петена. Часть войск была переброшена на северную часть бельгийской границы к каналу Альберта, чтобы отразить нападение немцев. С начала войны арденнские егеря были полностью моторизованной частью: из тяжёлого вооружения у них были противотанковые САУ T13 I с 47-мм пушкой, которая могла пробить броню любого немецкого танка.

Союзный план заключался в том, что с одной стороны, арденнским егерям необходимо было сдержать натиск немецких войск в провинции Люксембург, а французские войска в районе Седана должны были помешать генеральному штабу ОКХ нанести полномасштабный удар по своей территории. По словам маршала Петена, если бы немцы прошли густые арденнские леса и долины, их бы тогда сумели «раздавить» франко-бельгийские силы. Стратегия обсуждалась на тайных переговорах между королём Бельгии и французским армейским генералом Морисом Гамеленом, однако собранная военными атташе в 1938—1940 годах информация о действиях вермахта дала ясно знать, что Германия намерена атаковать через территорию Люксембурга и через Арденны. Согласно воспоминаниям Эриха Манштейна, удар через Арденны необходимо было наносить неожиданно и стремительно, чтобы выйти к цели операции в нижнее течение Соммы, однако для этого необходимо было разбить силы французов и бельгийцев, которые могли быть переброшены в Южную Бельгию.

На основании имеющихся разведданных арденнским егерям дали задание измотать немцев боями и разрушением инфраструктуры. Все приказы о действиях войск основывались на том принципе, что приказы генеральных или полковых штабов должны выполняться командирами подразделений так, чтобы ни один отряд не попал в плен и не был уничтожен. Приказы издавались с учётом того, что телефонную и телеграфную связь могли оборвать немецкие парашютисты, поэтому отрезанным от других отрядам арденнских егерей предоставлялась относительная свобода действий.

На май 1940 года 1-я дивизия арденнских егерей численностью 9 тысяч человек имела следующую структуру:

 штаб дивизии
 три полка арденнских егерей (2738 человек на один полк)
 три батальона
 три роты (220 человек каждая, подчинялась капитану)
 три взвода стрелков (46 человек итого, взвод под командованием лейтенанта или старшего лейтенанта, штаб из пяти человек)
 две боевые группы (15 человек с сержантом, добираются на велосипедах)
 команда стрелков-пулемётчиков (два пистолета-пулемёта 7,65 мм Browning FL, стрелок и наводящий; также вспомогательный отряд численностью 5 человек, командир — капрал)
 команда стрелков-гранатомётчиков (три человека с винтовками  и винтовочными гранатами, командир — капрал)
 миномётное отделение (три 50-мм миномёта DBT, 10 человек во главе с сержантом)
 пулемётный взвод (37 человек)
 два расчёта пулемётов Максима (пулемёты перевозятся на транспорте)
 отделение снабжения (5 человек во главе с капралом)
 10-я мотоциклетная рота
 три взвода стрелков (пулемётчики в колясках мотоциклов)
 взвод пулемётчиков (три лёгких танка )
 11-я противотанковая рота
 три противотанковых взвода (четыре противотанковых САУ T 13)
 инженерная рота
 взвод артиллерии ПВО
 рота транспорта
 медицинская рота

Во 2-й дивизии егерей 2-й и 3-й батальоны в связи с отсутствием 11-х рот передвигались пешком и обладали меньшей боеспособностью. 10-е роты этих полков были транспортными ротами с восемью 76-мм миномётами и противотанковым взводом, укомплектованным тремя буксируемыми 47-мм противотанковыми пушками. По состоянию на май 1940 года велосипедный батальон арденнских егерей представлял собой следующую структуру:

 штаб батальона
 две мотоциклетные роты
 три взвода фузилёров
 транспортная рота
 два взвода пулемётчиков (четыре возимых пулемёта)
 два противотанковых взвода (четыре 47-мм противотанковые пушки)

Начало битвы за Бельгию 
Тактика, которой придерживались арденнские егеря, доказывала свою состоятельность с первого дня войны. 10 мая 1940 года в 3 часа утра бельгийская разведка сообщила о массовом сосредоточении и движении немецких войск на границе с Бельгией. Командир арденнских егерей генерал Морис Кейертс приказал взорвать все пограничные мосты, не дожидаясь соответствующего распоряжения из генерального штаба вооружённых сил Бельгии, хотя к этому моменту посол Германии в Бельгии ещё не вручил ноту о том, что страны находятся в состоянии войны. За несколько месяцев до этого бельгийскую часть Арденн заблокировали различными воронками и ямами, а также каменными препятствиями, а все открытые пространства и проходимые участки Арденн были заминированы. Даже в глубине Арденн немецкие колонны, двигаясь по узким дорогам, натыкались на препятствия и несли потери в технике.

11 мая 1940 года во второй половине дня вдоль бельгийской границы немцы всё-таки преодолели заминированные участки, а к середине дня начала наступление 1-я танковая дивизия вермахта в сторону Нешато, который защищали не только арденнские егеря, но и французские стрелки-мотоциклисты численностью несколько сотен человек. Позиции противника были взяты немцами с небольшими потерями, а позже та же дивизия заняла Бертри и Буйон, где французы продержались ещё сутки. В ходе наступления бельгийцев отрезали от остальной части сил, однако те пытались задержать танки любой ценой с помощью самодельных препятствий. Вследствие этого планы вермахта были нарушены. Позже Эрвин Роммель писал:

Это не люди, а зелёные волки.

На бельгийско-люксембургской границе арденнские егеря получили приказ держать позицию и не допускать окружения. 10 мая в 5:35 1-я танковая дивизия перешла люксембургскую границу у Мартеланжа, прорвав пограничные укрепления и связавшись с десантниками полка «Великая Германия». Сильные разрушения на дорогах препятствовали продвижению вермахта, а в условиях гористой местности их попросту невозможно было обойти, поэтому наступление было отложено на сутки. В Мартеланже и Боданже, в боях за которые погиб командир егерей Брикар, около сотни егерей сдерживали немецкие силы численностью 3 тысячи человек при постоянном артиллерийском обстреле со стороны противника. У бельгийцев не было тяжёлого оружия, поскольку вся артиллерия была передана 7-й дивизии для обороны канала Альберта. Немцам понадобилось 8 часов, чтобы взять позиции. В Бастони утром небольшая группа людей сдерживала немцев, пока их командир капрал Кади не застрелился в бункере. Противотанковая САУ T13 с 47-мм пушкой образца 1931 года подбила пять немецких танков. 12 мая передовой отряд полковника Пауля Германа Вернера вышел к Ивуару на Маасе и попытался взять мост, однако 5-й полк арденнских егерей, вооружённый 47-мм противотанковыми пушками и превосходивший в полтора раза немцев по численности, отбил атаку. Под огнём противника был взорван мост, и немцам пришлось отправиться в местечко У () для совершения перехода.

Захват Бельгии 
Арденнские егеря, разрушая дороги и мосты, замедляли продвижение немцев и отступали только после изматывающих боёв, вследствие чего немцы затратили лишние сутки. Вплоть до битвы на Лисе егеря продолжали играть роль передовых частей. 1-му полку на Лисе было приказано закрыть проход в сторону Дейнце, который появился после того, как сдался 15-й линейный пехотный полк. Сопротивление 2-й дивизии егерей привело к тому, что 396-й пехотный полк вермахта вынужден был отступить. Севернее 1-я дивизия арденнских егерей перешла в контратаку у Дейнце после того, как 25 мая капитулировала 4-я пехотная дивизия бельгийских войск: атака шла не в сторону Лис, а обходной канал, который соединялся с Северным морем. Немцы расположились к западу от канала и создали там плацдарм. 1-й и 3-й полки егерей сдерживали немцев, провели несколько контратак и отбили Винкт, однако пробиться к своим обратно не смогли. В результате сражения немцы потеряли несколько сотен человек из 56-й пехотной дивизии и выместили свой гнев на гражданских: с 26 по 28 мая 1940 года в Винкте солдатами 337-го пехотного полка . Арденнские егеря не прекращали сражения вплоть до капитуляции Бельгии.

Послевоенные годы и наши дни 

Арденнские егеря несли регулярную службу в расширенном составе в годы Холодной войны. Так, 1-й батальон, находившийся в Арлоне, после войны нёс службу в составе бельгийского контингента на оккупированной территории Германии (Зигбург, Хемерш, Шпих, Зиген), а остальные два батальона были в Бастони и Реншё. 11 июля 1960 года 1-я рота 1-го батальона отправилась в Матади в разгар Конголезского кризиса, где действовала против поднявшей бунт Force Publique.

После завершения Холодной войны произошло сокращение вооружённых сил Бельгии, а в самой стране отменили призыв, сохранив только батальон и полковой оркестр. Процесс объединения, начавшийся в 2010 году, привёл к тому, что в действующий батальон арденнских егерей были собраны бойцы батальонов с 1-го по 5-й, а 6-й был расформирован, передав знамя гвардии провинции Люксембург. В настоящее время штаб батальона находится в Марш-ан-Фамен в казарме, открытой 14 июля 1978 года. В настоящее время егеря участвуют в миссиях НАТО (контингент в Эстонии), ООН и Евросоюза (BELBAT, UNOSOM, BELUBG, UNIFIL, ISAF, BELKOS, MALI), а также помогают полиции Бельгии в проведении антитеррористических мероприятий. Так, с 2015 года егеря охраняют все еврейские школы и синагоги в связи с повышенной угрозой со стороны исламистов.

Символика 
Символ арденнских егерей — вепрь, изображённый на кокарде солдат и символизирующий борьбу против врагов до самого конца. Традиционно вепрь всегда символизировал Арденны и считался у галлов и германцев символом мужества. Позже римляне и германцы сделали охоту на кабана своеобразным ритуалом инициации юноши как воина, после которого тот становился взрослым. С 2008 по 2017 годы талисманом арденнских егерей была свинья по кличке Диана (5 декабря 2007 — 21 июня 2017).

Награды 
На штандарте Арденнских егерей отмечены следующие населённые пункты, в битвах за которые отличились егеря:
 Namur
 Termonde
 Yser
 Esen
 Kortemark
 Ardennes
 La Dendre 1940
 Vinkt

Подразделение егерей награждено орденом Леопольда 2-го класса и французским Военным крестом.

В культуре 
 В городе Марш-ан-Фамен, где находится штаб егерей, действует Музей арденнских егерей (). Также есть национальные музеи арденнских егерей в Мартеланже, Вильсальме и Шабреэ.
 Роман Ксавье Анотта «О несправедливых тайнах» () — детектив, сюжет которого связан с битвой при Винкте и участием арденнских егерей.
 Арденнским егерям посвящена песня «Resist and Bite» из альбома Heroes шведской метал-группы Sabaton.
 Считается, что британские коммандос стали носить зелёные береты по образцу арденнских егерей в знак заслуг бельгийских солдат перед сопротивлением вермахту.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Королевского братства арденнских шассёров
 Батальон на сайте Министерства обороны Бельгии

Воинские части и формирования, созданные в 1933 году
Вооружённые силы Бельгии
Егеря